Le Tour de Corse 2019 est le  du Championnat du monde des rallyes 2019 et la  de l’épreuve. Il se déroule du 28 au  sur 14 épreuves spéciales. Il est remporté par le duo belge Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui a décroché son succès lors de l’ultime spéciale.

Présentation 
Comme lors de l’édition 2018, Bastia accueille le parc d’assistance du rallye. Le départ est donné sur le port de Porto-Vecchio le  et l'arrivée est jugée le  près de la citadelle de Calvi, pour la première fois dans l'histoire de l’épreuve. Le sud de l'île est au programme le vendredi avec une boucle de trois spéciales à parcourir deux fois, tandis que c'est au nord de la Corse que se déroulent les deux dernières journées, avec une nouvelle boucle de trois spéciales courue à deux reprises le samedi puis le final de deux spéciales vers Calvi le dimanche.

Du côté du tracé, il comporte de nombreux changements puisque l'épreuve est renouvelée à plus de 75 %, car seulement deux spéciales parcourues en 2018 sont conservées tout en étant raccourcies.

Engagés

Déroulement de l’épreuve

Résultats

Classement final

Spéciales chronométrées

Super spéciale 
La super spéciale est une spéciale de  courue à la fin du rallye. Elle est remportée par Kris Meeke, qui devance de près de cinq secondes son plus proche poursuivant grâce à l'économie de ses gommes durant la spéciale précédente.

Notes et références

Lien externe 

France
Sport en France en avril 2019
Tour de Corse